Сивцево — название населённых пунктов:

Владимирская область 
 Сивцево — деревня в Гусь-Хрустальном районе.

Вологодская область 
 Сивцево — деревня в Кичменгско-Городецком районе.

Калужская область 
 Сивцево — деревня в Тарусском районе.

Костромская область 
 Сивцево — деревня в Октябрьском районе.

Новгородская область 
 Сивцево — деревня в Боровичском районе.
 Сивцево — деревня в Любытинском районе.
 Сивцево — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Сивцево — деревня в Великолукском районе.
 Сивцево — деревня в Локнянском районе.
 Сивцево — деревня в Невельском районе.
 Сивцево — деревня в Псковском районе.

Смоленская область 
 Сивцево — деревня в Глинковском районе.

Тверская область 
 Сивцево — деревня в Бежецком районе.
 Сивцево — деревня в Рамешковском районе.
 Сивцево — деревня в Торопецком районе.

См. также 
 Сивцев
 Сивцев Вражек